TGN puede referirse a:
 Red del trans Golgi (en inglés, Trans-Golgi network);
 Tesauro Getty de Nombres Geográficos (en inglés, Getty Thesaurus of Geographic Names);
 Acrónimo de Tarragona.